

Étymologie 

Probablement du latin cos, -cotis, plur. cotes = pierres, désignant un endroit pierreux.

Toponymes 
 Coux, commune française de l'Ardèche
 Coux, commune française de la Charente-Maritime
 Coux, ancienne commune française de la Dordogne, auj. intégrée à Coux-et-Bigaroque
Saint-Martin-de-Coux, commune française de la Charente-Maritime

Voir aussi 
 Coux-et-Bigaroque, commune française de la Dordogne
 Col de Coux

Patronymes 
 Charles de Coux (1787-1864), économiste français.
 Jean-François Coux (né en 1980), joueur de rugby à XV français.
 Alain-Michel-Raoul de Coux (1922-2013), général de brigade français.

Homonymie de patronyme